

Sigle 
 Risonanza magnetica tomografica

Codici 
 rmt – codice ISO 639-3 della lingua domari

Società e aziende 
RMT, società inglese di trasporti